KFF steht für:
 Kaiser Family Foundation, ein US-amerikanisches Gesundheitsunternehmen
 Kalmar FF, ein schwedischer Fußballverein
 Kenya Football Federation, der Fußballverband von Kenia
 KFF Sciponjat, ein mazedonischer Frauenfußballverein
 Kolkata Film Festival, ein indisches Filmfestival
 Kristianstads FF, ein schwedischer Fußballverein
 Kulturelle Filmförderung Schleswig-Holstein
 Qasaqstannyng Futbol Federazijassy, der Fußballverband von Kasachstan

Kff steht für:
 Kauffrau, ein kaufmännischer Beruf

kff steht für:
 Koya (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

KFF